«Эвоки» () — мультсериал, являющийся спин-оффом вселенной Star Wars. Состоит из двух сезонов по 13 эпизодов каждый. При этом первый сезон был озаглавлен как «Ewoks», а второй как «The All New Ewoks».

На основе персонажей и военной техники сериала в 1985 году была выпущена серия игрушек. Также в 1986—1987 годах опубликованы 14 номеров комиксов под названием «Ewoks».

Сюжет 
Действие сериала происходит на лесной луне Эндора в период, предшествующий событиям VI эпизода Звёздных войн. Главными героями сериала являются Уикет Уистри Уоррик (Wicket W. Warrick) вместе с его друзьями, тулгайская ведьма Мораг (Morag the Tulgah Witch), а также соперничающие с эвоками племена дюлоков (Duloks).

Список серий 
Режиссёром всех серий 1 сезона является Раймонд Джафелис.

Режиссёром всех серий 2 сезона является Дейли Скотт.

Каждая 20-минутная серия 1 сезона рассказывала по одной истории. 8 серий из этого сезона были перемонтированы в 2 полнометражных мультфильма-компиляции (вмещающие по 4 серии каждый). Это единственный материал доступный на русском языке (в виде любительского перевода).

Во 2-м сезоне большинство серий состояли из двух отдельных 11-минутных сюжетных сегментов.

Ссылки 
 
 

Мультсериалы Канады
Мультсериалы США, запущенные в 1985 году
Мультсериалы США, завершённые в 1986 году
Фантастические мультсериалы
Мультсериалы на английском языке
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
Фильмы, спродюсированные Джорджем Лукасом
Мультипликация о «Звёздных войнах»